Arnuwanda II. war ein Großkönig des Hethiterreichs im späten 14. Jahrhundert v. Chr.

Arnuwanda war der Sohn des hethitischen Großkönigs Šuppiluliuma I. Während der Regierungszeit seines Vaters leitete er erfolgreiche Feldzüge nach Syrien. So befehligte er unter anderem, gemeinsam mit seinem Bruder Zida, eine Armee, die zugunsten des Thronerben Šattiwazza in Mittani intervenierte. Als Šuppiluliuma an einer Seuche starb, wurde Arnuwanda Großkönig. Er erkrankte jedoch bald an derselben Seuche, an der sein Vater gestorben war.

Südwestlich von Ḫattuša herrschte Ḫannutti, der erfolgreich gegen die Kaškäer gekämpft hatte, als Statthalter. In Karkemiš und Ḫalpa waren seine jüngeren Brüder Šarri-Kušuḫ und Telipinu Vizekönige. Diese hielten das Land ruhig. Da Arnuwandas Sohn vor ihm starb, folgte ihm sein jüngerer Bruder Muršili als Großkönig.

Stammbaum 
Der folgende Stammbaum wurde nach Veröffentlichungen von Volkert Haas und Jörg Klinger erstellt.

Literatur 
 Horst Klengel: Geschichte des hethitischen Reiches. Brill, Leiden/Boston/Köln 1998, S. 168f. (mit Angabe der relevanten Quellenbelege)
 Jörg Klinger: Die Hethiter. Beck, München 2007, ISBN 3-406-53625-5, S. 57, 61, 95.

Einzelnachweise 

Hethiterkönig
Geboren im 14. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 14. Jahrhundert v. Chr.
Mann